Nunzia Serradimigni – ex cestista italiana
 Roberta Serradimigni – cestista italiana
 Umberto Serradimigni – allenatore di calcio e calciatore italiano